Лем'є́ () — франкоканадське прізвище, у перекладі з французької означає «Найкращий».

Відомі носії прізвища:
 Давід Лем'є (; 1988) — канадський боксер професіонал.
 Джордж Лем'є (; 1969) — американський політик-республіканець.
 Жослен Лем'є (; 1967) — канадський хокеїст, правий нападник.
 Клод Лем'є (; 1965) — канадський хокеїст, правий нападник.
 Маріо Лем'є (; 1965) — видатний канадський хокеїст, центральний нападник, багаторічний капітан.

Інше 
 Лем'є (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Турин.
 Лем'є (острів) (, ) являє собою невеличкий острів посередині річки Оттава між містами Гатіно в провінції Квебек та столицею Канади, онтарійським містом Оттава.

Французькі прізвища